Anna Götze bzw. Anna Goetze ist der Name folgender Personen:

* Anna Goetze (Autorin) (1869–1943), deutsche Schriftstellerin und Kunstkritikerin
 Anna Götze (Anarchistin) (1875–1958), deutsche Arbeiterin und Anarchistin